I Tibareni (georgiano: ტიბერია, greco: Τιβαρηνοί, Tibarenoi; Tubal, Tabal, Thobeles in Flavio Giuseppe) erano un antico popolo riportato dagli autori classici quali Erodoto, Senofonte, Strabone e altri. Nel periodo classico, insieme ad altre tribù, i Calibi e i Mossineci, venivano considerati i fondatori della metallurgia. Queste tre tribù confinavano ancora l'una con l'altra, lungo la costa anatolica del Mar Nero (antico Ponto), ai tempi dell'impero romano.

Si ritiene che i Tibareni fossero di origine scita. Strabone li descrive come un popolo che abitava le montagne che si diramano dai Monti Moschici e Colchici, e menziona Cotyura come la loro principale città. Sembrano essere stati un popolo innocuo e felice, che ha svolto tutti i suoi doveri in modo gioioso. Le loro armi erano costituite da elmi di legno, piccoli scudi e lance corte con punte lunghe. Senofonte e i suoi Greci trascorsero tre giorni di viaggio attraverso il loro paese.

Note

Voci correlate
Calibi (popolo)
Mossineci
Moschi
Macroni
Sofronio Eusebio Girolamo Contro Gioviniano 2-7

Popoli dell'Anatolia antica
Popoli georgiani antichi